Атоммаш:

 «Атоммаш» — предприятие атомного машиностроения СССР, построенное в городе Волгодонск Ростовской области.
 «Атоммаш» — бывший российский футбольный клуб из Волгодонска.

См. также 
 Атомэнергомаш